Pöge ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Pöge († 2013), deutscher Fußballstatistiker
 Hermann Pöge (1840–1894), Ingenieur und Unternehmer
 Thomas Pöge (* 1979), deutscher Bobfahrer und Zehnkämpfer
 Willy Pöge (1869–1914), deutscher Unternehmer sowie Pferde-, Rad- und Motorsportler

Siehe auch:
 Böge